Diglotta är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Champion 1887. Diglotta ingår i familjen kortvingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Kortvingar
Diglotta